APV se poate referi la:
 APV, an SPX FLOW Brand, provides a unique range of highly functional solutions, systems and products that address key business drivers. SPX FLOW bases its APV solutions on advanced technology products including pumps, valves,homogenizers, mixers and heat exchangers, as well as production efficiency experience, development expertise,maintenance management and regulatory compliance.

 Armata Populară Vietnameză
 Armată Pe Viață, formulă folosită de cei înrolați în armată